Vlase est un toponyme qui peut désigner :
Vlase, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Vlase, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.